Abbotswood – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Abbotswood – miejscowość w hrabstwie Surrey (Anglia)